Marija Petrova può riferirsi a:
Marija Petrova (ginnasta) (n. 1975), ginnasta bulgara
Marija Petrova (pattinatrice) (n. 1977), pattinatrice artistica su ghiaccio russa